Municipio de Eugene puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eugene (condado de Vermillion, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Vermillion.
 Municipio de Eugene (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.